EF har flere betydninger:
 Det Europæiske Fællesskab
 EF Sprogrejser
 EF Education First – internationalt hovedfirma for EF Sprogrejser